Frederiks – centro abitato della Danimarca
Georgij Nikolaevič Frederiks – geologo russo (1889-1938)
Vladimir Borisovič Frederiks – generale russo (1838-1927)